Type 80 – carro armato di fabbricazione cinese
Type 80 – altra designazione del missile antinave giapponese ASM-1
Type 80 – pistola mitragliatrice cinese
Type 80 – mitragliatrice cinese, copia locale della sovietica PK